Harlingen, gemeente in Friesland, een gemeente in de provincie Friesland 
 Harlingen, stad in Friesland, een stad in de provincie Friesland